Bogdanski ist der Familienname folgender Personen:

 Hagen Bogdanski (* 1965), deutscher Regisseur und Kameramann
 Katja Bogdanski (* um 1971), deutsche Kinderdarstellerin
 Heinz-Karl Bogdanski (* 1921), deutscher Illustrator